

Персоналії 
 Джордж Ванкувер (1758—1798) — британський мореплавець і дослідник.

Топоніми 
 Ванкувер — міжнародний аеропорт в містечку Ричмонд
 Ванкувер — місто в південно-західній частині канадської провінції Британська Колумбія.
 Ванкувер — острів на західному узбережжі канадської провінції Британська Колумбія.
 Ванкувер — місто в окрузі Кларк на південному заході штату Вашингтон, США.
 Ванкувер — гора (4812 м) у горах Святого Іллі, в території Юкон, Канада.
 Ванкувер — гора (3309 м) у Південних Альпах, в Новій Зеландії.